Il doppio del torneo di tennis International Women's Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Svetlana Černeva e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Rosalyn Nideffer e Liz Smylie 7-6, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Rosalyn Nideffer /  Liz Smylie (finale)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (Campionesse)

 Lori McNeil /  Robin White (quarti di finale)
 Bettina Bunge /  Gigi Fernández (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (primo turno)
 Mercedes Paz /  Eva Pfaff (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1987